Тотолапан има више значења:

 Општина Тотолапан (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Тотолапан (Тотолапан, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Тотолапан (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тотолапан (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику